Этноним саксы может относиться к следующим народам:

 Саксы — древнегерманская группа племён, населяющих северо-запад современной Германии и участвовавшая в колонизации Британии;
 Саксы — потомки немецких колонистов в Трансильвании, образовавшие привилегированный этно-социальный класс общества